AX, Ax oz. ax je lahko:
 ISO oznaka za Ålandske otoke
 kratica za Alpha Chi Omega
 kratica za American Express
 AX: oznaka za model avtomobila znamke Citroën

Glej tudi